Giovanni Tacci Porcelli (1863-1928) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Virginia Tacci (fl. XVI secolo) – fantina italiana